Eclair oder Éclair bezeichnet:
 Eclair (Gebäck)
 Éclair (Unternehmen), französische Filmgesellschaft und Filmkamerahersteller
 Automobiles Éclair, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Éclair, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Lebeau-Cordier
 die Versionen 2.0 und 2.1 des Android-Betriebssystems
 HMS Eclair, mehrere Schiffe der Royal Navy

Eclair ist der Familienname folgender Personen:
 Jenny Eclair (* 1960), britische Komikerin, Schauspielerin und Autorin
 Phoebe Eclair-Powell, britische Theaterautorin

Siehe auch:
 L’éclair, Oper von Fromental Halévy
 Éclaires, Gemeinde im Département Marne